Paulo Ferreira é o nome de várias personalidades:
 Paulo Ferreira (ciclista) (1962-) — ciclista português
 Paulo Ferreira (futebolista) (1979-) — futebolista internacional português
 Paulo Ferreira (pintor) (1911-1999) — pintor, decorador e ilustrador português
 Paulo Ferreira (tenor) (197?-) —  cantor lírico português
 Paulo Ferreira de Melo (1956-) — jornalista e radialista português
 Paulo Alves (1850-1908) — engenheiro e empresário brasileiro de nome completo Paulo Ferreira Alves
 Paulo Rubem Santiago Ferreira — deputado federal brasileiro
 Paulo Ferreira (colunista) (1970-) — escritor e colunista brasileiro
 Paulo Ferreira (ator) (1960-) —  ator e encenador português.

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos‎